

Biografia 
Era figlia di Federico III del Palatinato, principe elettore della Renania-Palatinato, e della prima moglie Maria, figlia di Casimiro, Margravio di Brandeburgo-Bayreuth. Fu sorella degli elettori Giovanni Casimiro e Ludovico VI del Palatinato.

Sposò a Heidelberg il 15 giugno 1560 Giovanni Guglielmo di Sassonia-Weimar. Dorotea Susanna divenne duchessa consorte di Sassonia-Weimar nel 1566.

Discendenza 
Diede al marito diversi figli tra cui:
 Federico Guglielmo (Weimar, 25 aprile 1562 – Weimar, 7 luglio 1602);
 Sibilla Maria (Weimar, 7 novembre 1563 – Altenburg, 20 febbraio 1569);
 Giovanni (Weimar, 22 maggio 1570 – Weimar, 18 luglio 1605);
 Maria (Weimar, 7 ottobre 1571 – Halle, 7 marzo 1610), badessa a Quedlinburg.

Ascendenza

Note

Voci correlate 
 Sassonia-Weimar
 Renania-Palatinato
 Wittelsbach

Altri progetti 

Dorotea Susanna